Amerikai Egyesült Államok
 Browntown (Dél-Karolina)
 Browntown (New Jersey)
 Browntown (Bradford megye, Pennsylvania)
 Browntown (Luzerne megye, Pennsylvania)
 Browntown (Oregon)
 Browntown (Virginia)
 Browntown (Wisconsin)